Herbert Fritsche ist der Name folgender Personen:

* Herbert Fritsche (Homöopath) (1911–1960), deutscher Homöopath, Schriftsteller und Herausgeber
 Herbert Fritsche (Historiker) (* 1934), deutscher Heimatforscher

Siehe auch:
 Herbert Fritsch (* 1951), deutscher Schauspieler, Regisseur und Medienkünstler
 Herbert Fritsch (Künstler) (1945–2007), österreichischer Maler und Grafiker